Людми́ла Васи́льевна Каля́гина (1936—2000) — советская учительница, директор средней школы села Смоленка Читинской области. Отличник просвещения СССР (1969), Заслуженный учитель школы РСФСР (1975), Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Калягина Людмила Васильевна родилась 11 мая 1936 года в деревне Данилово Марийской АССР.

В 1956 году окончила Йошкар-Олинское педагогическое училище. После училища была направлена на работу в Читинскую область, село Смоленка учителем начальных классов в Смоленской начальной школе Читинского района.
С 1962 года работала директором средней школы села Смоленка.

В 1971 году заочно окончила Читинский государственный педагогический институт.

В 1978 году Калягиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Калягина Людмила Васильевна умерла 14 апреля 2000 года в Чите.

Награды и звания 
Калягина награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот» (1978), удостоена званий:
 Отличник народного просвещения (1963)
 Отличник просвещения СССР (1969)
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1975)
 Герой Социалистического Труда (1978)
 Почётный гражданин Читинской области (1997)

Память 
В средней общеобразовательной школе с. Смоленка создан школьный музей имени Калягиной Людмилы Васильевны.

Литература 
 Энциклопедия Забайкалья Калягина Людмила Васильевна

Ссылки 
 Калягина Людмила Васильевна на сайте «Герои страны»

Педагоги СССР
Педагоги России
Персоналии:Забайкальский край
Почётные граждане Читинской области
Выпускники вузов Читы